Гай Антисций Вет (Gaius Antistius Vetus) e име на римските политици:

 Гай Антисций Вет (претор 70 пр.н.е.), претор 70 пр.н.е.
 Гай Антисций Вет, консул 30 пр.н.е. син на претора
 Гай Антисций Вет (консул 6 пр.н.е.), син на консула 30 пр.н.е.
 Гай Антисций Вет (консул 23 г.), син на консула 6 пр.н.е
 Гай Антисций Вет (консул 50 г.), син на консула 23 г.
 Гай Антисций Вет (консул 96 г.), син на консула 50 г.